Батанов (Батанова) — фамилия. 

Известные носители:
 Батанов, Абрам Иванович (1865—1928) — русский рабочий Зуевской фабрики Зимина.
 Батанов, Борис Алексеевич (1934—2004) — советский футболист.
 Батанов, Геннадий Николаевич (род. 1945) — советский и российский государственный и военный деятель.
 Батанов, Николай Яковлевич (1916—1983) — первый секретарь Хайбуллинского райкома КПСС, Герой Социалистического Труда.

 Батанова, Елена Борисовна (род. 1964) — советская фигуристка.

См. также 
 Батановци